Гзелль, также Гзель () — немецкая фамилия. Известные носители:
  (1823—1901) — австрийский религиозный деятель и историк.
 Гзелль, Георг (1673—1740) — швейцарско-нидерландский живописец, представитель «россики».
  (род. 1953) — швейцарская фотограф, кинооператор и режиссёр.
 Гзелль, Доротея Мария Генриетта (1678—1745) — нидерландская художница, жена Георга Гзелля, представитель «россики».
 Гзелль, Стефан (1864—1932) — французский историк и археолог.